Крутовское — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутовское — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Крутовское — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.

См. также 
 Крутовское сельское поселение